Цоргонь ліга 2005/06 — 13-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Чемпіонський титул вперше здобув Ружомберок.

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Цоргонь ліга на soccerway 

2005—2006
Словаччина
Словаччина